1L119 Nebo SVU – pierwszy rosyjski radar wyposażony w elektronicznie sterowaną macierz wstęgową (ang. active electronically scanned array) fali metrowych, która jest publicznie pokazana. Chociaż na temat tego projektu ujawniono ograniczoną ilość informacji, układ anten VHF pozwala na znaczną analizę projektu. Opublikowane dane dotyczące wydajności wskazują, że radar ten ma wystarczającą dokładność, aby używać go jako radar w systemach S-300PMU-1/2 / SA-20 Gargoyle oraz S-400 / SA-21 Growler Surface do wykrywania kierowanych pocisków rakietowych powietrze–powietrze. Liczne rosyjskie źródła podają wyjątkowo dobre wyniki w stosunku do namierzania samolotów VLO / LO. Posiada on długość 60 metrów i szerokość 60 metrów, a jego maksymalny zasięg wynosi 500 kilometrów.

Radar tworzyli specjaliści NIIIRT, laureaci Państwowej Nagrody Federacji Rosyjskiej rosyjskiej nagrody państwowej – Kanengiser V.S. B. I., Kovrovsky V. N., Lozhkarev V. V., Polezhaev V. N., Pronchatova L.A., Ryabov E. A., Smirnov E. A. oraz Khakhin E. I.

Radar używany jest także w Iranie.

Przypisy 

Radary antybalistyczne